GZS je lahko kratica za več ustanov:
 Gospodarska zbornica Slovenije
 Golf zveza Slovenije
 Gasilska zveza Slovenije 
 Geodetski zavod Slovenije 
 Geološki zavod Slovenije

Glej tudi